Cardilla puede referirse a:
 El nombre común de la planta Carthamus lanatus.
 El nombre común de la planta Scolymus hispanicus.